Мануе́л (;  — ) — португальський інфант, принц Португальський (1526). Представник Авіської династії. Народився в Алвіту, Португалія. Другий син португальського короля Жуана III і кастильської інфанти Катерини. Проголошений престолонаслідником після народження замість своєї сетри-інфанта Марії-Мануели. Помер у 5-річному віці в Еворі, Португалія. Похований у Монастирі єронімітів. Титул принца перейшов до його брата Філіпе.

Сім'я 

 Батько: 
 Матір: 
 Рідні брати і сестри:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Зведені брати:

Родовід

Примітки

Джерела 
 Livermore H.V. History of Portugal. Cambridge: University Press, 1947.
 Livermore H.V. A New History of Portugal. Cambridge: University Press, 1969.

Посилання 

 

Португальські інфанти
Авіська династія
Принци Португальські
Поховані в монастирі Єронімітів
Уродженці Алвіту